

Dans la Bible 
 Tahân, fils d'Éphraïm
 Tahân, fils de Télah

Autres patronymes 
 Bassam Tahhan, politologue franco-syrien
 Charlie Tahan, acteur américain
 Doriane Tahane, sportive française de basket-ball
 Jean-Pierre Tahan, ébéniste français

Toponymes 
 Gunung Tahan, montagne de Malaisie péninsulaire
 Rue Camille-Tahan, rue de Paris en France

Anthologie 
 Tahanoun, recueil de prières

Homonymie de patronyme